Prelude au Sommeil é o single de compositor francês Jean-Jacques Perrey, lançado em 1958 no final dos anos 1950. Teve 2 músicas em seu catálogo, cada uma dessas músicas dura 25 minutos no total.

Lista de cançoes

Veja também 
 Jean-Jacques Perrey
 The Alien Planet / Cybernuts
 Cadmus, Le Robot de l'Espace

Referências

Links externos 
 Discogs.com - Prelude au Sommeil

Singles de Jean-Jacques Perrey